База́рный переу́лок:
 Базарный переулок — переулок во Владикавказе
 Базарный переулок — переулок в Сестрорецке (Санкт-Петербург)